Xandros Corporation, een bedrijf dat Linuxdistributies verzorgt
 Xandros Desktop OS, een commerciële Linuxdistributie